FraxelGames es una empresa desarrolladora de videojuegos y software con sede en Málaga, España. Fue fundada en 2015 originalmente por dos socios, Francisco Gómez y Alejandro Montero, siendo el nombre de la empresa un portmanteau de los nombres de sus fundadores.

Después de dos años en este sector, Fraxel Games cuenta con trabajadores especializados, con experiencia y motivación.

Historia 

Tras reunir un equipo de programadores y artistas, sacaron al mercado su primer proyecto, “Super Saurio Fly”, para Steam y Nintendo Switch. Es un juego del género plataformas 2D ambientado en el periodo jurásico e inspirado por los dibujos de televisión de los 90. 

Actualmente se encuentran desarrollando su segundo proyecto, del género Run&Gun y de nombre “Catpocalypse Meow”. Su lanzamiento está marcado para la primavera del 2019.

Videojuegos

Super Saurio Fly 
Los  jugadores  tendrán la  posibilidad  de jugar con Saurio,  un  pequeño y  torpe Pterodactylo  al cual  le  han robado  sus huevos.

Saurio  deberá avanzar  por las  diferentes pantallas  cruzando diferentes  partes  del mundo  mientras hace   uso   de  todo   su arsenal de movimientos

Saurio  dispondrá  de bolas  de  fuego y  bolas  de rayos  entre otras habilidades para resolver puzles y acabar con los enemigos más temibles, antes de que su novia pierda la paciencia.

Super Saurio Fly dispone de dieciséis niveles. Todos y cada uno de los niveles dispone de una ambientación propia con numerosos detalles y secretos, además de una banda sonora exclusiva para cada nivel. 

El juego dispone de diferentes modos de dificultad permitiendo a todo tipo de gamers disfrutar de la experiencia. La curva de dificultad variable es uno de los atractivos más fuertes de “Super Saurio Fly”.

Solo los más intrépidos y habilidosos podrán conseguir recuperar los huevos en el modo normal, sin  mencionar  que existe un modo de dificultad aún más complicado para los amantes de los retos.

En abril de 2019, FraxelGames lanzó una actualización para Super Saurio Fly, llamada Jurassic Edition, en ella, se encuentra la posibilidad de jugar con Sauria, la mujer de Saurio, además, permite el modo dos jugadores y un nuevo nivel de dificultad.

Catpocalypse Meow (En desarrollo) 
Angus es un niño solitario que busca encontrar valor a través de imaginarse un mundo en el que él es un superhéroe. ¡En este mundo imaginario los humanos han perdido la esperanza y el amor, y el único modo en el que Angus puede
devolverles el amor es disparando gatos a través de su bazuca!

¿Podrá Angus devolver el amor a su mundo imaginario y ganar el valor suficiente para acabar con su tristeza en el mundo real?

Software 

Además del desarrollo de videojuegos FraxelGames también desarrolla software para clientes específicos. Especialmente aplicaciones Full-Stack (Front-End y Back-End) y aplicaciones para dispositivos móviles (iOS y Android).

Referencias 

 Sitio Web Oficial.
 Sitio web oficial.
 Facebook Oficial.
 Twitter Oficial.
 Instagram Oficial.
 Diario Sur - Super Saurio Fly made in FraxelGames.
 FraxelGames nace en EOI.
 Entrevista a FraxelGames en 101TV.
 Análisis Super Saurio Fly - FraxelGames.

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.